San Vitore ima više značenja:
 San Vitore (Alesandrija)
 San Vitore (Ankona)
 San Vitore (Kazerta)
 San Vitore (Kuneo)
 San Vitore (Mačerata)
 San Vitore (Parma)
 San Vitore (Peruđa)
 San Vitore (Salerno)
 San Vitore (Sondrio)
 San Vitore (Verona)